

Руска () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дорна-Арінь.
 Руска () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Педурень.
 Руска () — село у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Терегова.

Руска () — село у Гинчештському районі.